

Мислув — село в гміні Болькув Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мислув — село в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Мислув — село в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства